Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Topshelf Open 2013 nastoupilo patnáct dvojic. Obhájcem titulu byl nejlepší pár světa Italek Sary Erraniové a Roberty Vinciové, který se rozhodl na turnaji nestartovat.

Deblový titul získala druhá nasazená rumunsko-španělská dvojice Irina-Camelia Beguová a Anabel Medinaová Garriguesová, když ve finále přehrála pár tvořený Slovenkou Dominikou Cibulkovou a Španělkou Arantxou Parrovou Santonjovou. Obě dvojice si rovnocenně rozdělily první dva sety 4–6a 7–6. Rozhodl tak až závěrečný supertiebreak nejtěsnějším dvoubodým poměrem 11–9.

Nasazení párů 
  Daniela Hantuchová /  Andrea Hlaváčková (čtvrtfinále, skreč)
  Irina-Camelia Beguová /  Anabel Medinaová Garriguesová (vítězky)
  Šúko Aojamová /  Megan Moultonová-Levyová (semifinále)
  Nina Bratčikovová /  Olga Govorcovová ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Topshelf Open 2013